«Валькирия» — советская и российская метал-группа.

История 
Истоки зеленоградской техно-трэшевой легенды было положено в далеком 1983 году, когда клавишник Александр Дронов начал играть вместе с зеленоградской командой «Лабиринт». Однако вскоре дела группы стали ухудшаться, и Александр устраивается на работу в свой первый профессиональный состав — «Круиз», где пробыл несколько месяцев в 1986—1987 годах. После ухода из «Круиза» Дронов некоторое время также играл в хард-роковой команде «Сталкер». Примерно в это же время он начинает работать в качестве сессионного музыканта. Наиболее значимыми сессиями стали работы с гитаристом Андреем Бурнашевым и вокалистом Андреем Рублёвым, с которым помимо Александра работал и его младший брат бас-гитарист Василий Дронов, имевший в Зеленограде свой собственный коллектив.

На базе этого состава летом 1989 года была создана группа, пока ещё не имеющая названия, в состав которой помимо братьев Дроновых вошли: гитаристы Алексей Подгорнов, Сергей Савин и ударник Максим Удалов (Чёрный Кофе, Ария). Очень быстро был написан новый материал, выдержанный в лучших традициях техно-трэша с использованием клавишных.

Дебют группы состоялся 2 сентября, а в октябре 1989 года она стала называться «Валькирией». В это же время в группе появилась вокалистка Ольга Лебедева. В марте 1990 года «Валькирия» отработала на фестивале «Железный Марш», где показала впечатляющую программу, основанную на синтезе симфонической музыки и экстремальных форм хэви-метал с грубым женским вокалом.

Алексей Подгорнов отправляется служить в ряды Вооружённых Сил СССР, и «Валькирия» продолжает выступать в качестве квинтета. 18 декабря 1990 года в студии «Спрут» с помощью продюсера и звукоинженера Александра Кузьмичёва «Валькирия» приступила к записи своего дебютного магнито-альбома. Запись завершилась 10-го января — удалось записать пять треков. Всю музыку сочинил Александр Дронов, а тексты были взяты и переделаны с знаменитых произведений Артюра Рембо и Эдгара По.

Примерно в то же время происходят изменения в составе команды. В «Валькирии» появляется второй гитарист Андрей Семёнов, а место за микрофоном занимает Анна Закирова, с которой, впрочем, пришлось скоро расстаться.

Дальше следует чехарда с вокалистами, и в 1993 с помощью телепрограммы «Нержавейка» группа находит, наконец, вокалиста. Им становится Павел Некрасов из группы «Джокер».

Группа много концертирует, выступая на концертах в «Горбушке» в одной обойме с «Коррозией Металла» и «Арией», акциях «Помощь Беженцам» и «Защита Насекомых» в Санкт-Петербурге. Становится участником фестивалей «Железный Марш» и «Zarraza». Проходят многочисленные теле- и радиоэфиры в передачах «Нержавейка» и на «Радио России». У группы появляется продюсер Кирилл Немоляев, с помощью которого была сделана демозапись из трех песен, оказавшаяся своеобразным «переходным» релизом.

В составе: Павел Некрасов (вокал), Александр Дронов (клавишные), Василий Дронов (бас), Максим Удалов (барабаны), плюс гитаристы Сергей Савин и Леонид Фомин("Мастер"), музыканты приступают к записи полнометражного альбома.

В 1994 году на фирме «Death City Records» выходит виниловый диск «Валькирии» с одноимённым названием. Аналогично предыдущему альбому, всю музыку сочинил Александр Дронов. Все тексты из дебютного альбома были переписаны на английский, а также были добавлены переведённые стихи Андрея Ивонина. Но после выпуска пластинки, как ни странно, концертная деятельность команды пошла на спад. Переговоры о совместном выступлении с Faith No More не дали должных результатов, и в результате с американскими гостями «рубились» «E.S.T.» и «Чёрный Обелиск».

Планировалось переиздать материал с виниловой пластинки на оптическом компакт-диске, но лейбл так этого и не сделал. Так что на CD материал увидел свет лишь в 2005 году.

В 1995 году группа начинает «трещать по швам», и вскоре Александр Дронов принимает решение распустить группу.

В 1997 году Александр Дронов входит в состав группы «End Zone», а в 1998 году становится клавишником группы «Земляне».

В начале нового тысячелетия Александр Дронов при сотрудничестве с Леонидом Фоминым принимает решение возродить «Валькирию». Помимо него и брата Василия в новый состав входят: гитарист Леонид Фомин ("Мастер"), барабанщик Тони Шендер («Мастер», ZOOOM, «Земляне») и вокалист Кирилл Немоляев (Бони НЕМ).

Результатом упорного труда оказался альбом «Думать О Тебе», вышедший в 2001 году, исполненный на русском языке, который сразу же окрестили русским ответом Rammstein. Материал представляет собой чудовищный гибрид из «прогрессива» и «индастриала».

C апреля 2002 года место за барабанной установкой занимает Николай Быков (Merlin, Коррозия металла).

В поддержку нового альбома проходит ряд концертов, после чего группа «замораживает» свою деятельность.

До 2003 года А. Дронов продолжает работать в «Землянах», а с лета 2003 года переходит работать в группу «Манго-Манго». В 2004 году Александр Дронов дебютирует в написании музыки для короткометражного фильма Павла Санаева «Каунасский блюз». В 2004—2005 году удачный тандем режиссёр-композитор был продолжен, и Дронов стал автором музыки для первого полнометражного фильма П. Санаева «Последний уик-энд». Основу саундтрека фильма составляет жесткая музыка в стиле «brutal-industrial», которую Дронов написал и записал вместе с гитаристом Александром Бочаговым.

В 2005 году музыкальная компания «Мистерия Звука» переиздает альбом «Vakyria» на CD под названием «Mystical Mass», дополнив его тремя бонус-треками.

В 2007 Александр Дронов заявляет о том, что группа записывает новый альбом «Пополни Ряды», который выдержан в стиле «sympho-cyber-metal». Помимо него и другого «бессмертного» участника «Валькирии» — брата Василия, в новый состав входят: вокалист Виктор Зуев, гитарист Дмитрий Васильев и барабанщик Mr. Dudu. В качестве приглашенных музыкантов в записи альбома принимают участие: Кирилл Немоляев, а также участники группы «Слот» — Кэш и Нуки.

Релиз альбома состоялся 4 февраля 2008 года на независимом лейбле «Mazzar / Mystic Empire».

После концертной презентации альбома «Пополни Ряды» группа вновь погружается в пучину забвения.

В 2009 году в составе братьев Дроновых, барабанщика Петра Ившина, гитариста Дмитрия Васильева и вокалистки Софьи Райковой группа принимает участие в фестивале «Нашествие».

В 2010 году «Валькирия» повторно принимает участие на «Нашествии» в следующем составе: Александр Дронов — клавишные; Дмитрий Васильев — гитара; Павел Лохнин — барабаны; Илья Бодров — бас и Софья Райкова — вокал.

В настоящий момент группа комплектует состав и готовит материал для нового альбома.

5 февраля 2016 года на сервисах прослушивания музыки через Интернет выходит сингл «Энтеософия», исполненный братьями Дроновыми и участниками группы Слот. Александр Дронов объявил об этом через свой аккаунт в Facebook, а вокалист Игорь Лобанов — в своём аккаунте ВКонтакте. Сингл был создан "против религиозного экстремизма", как объясняют оба участника группы. Официальная обложка была выполнена в карикатурно-символическом стиле, она изображала Энтео, распятого на кресте. Позднее фанатом в сети Интернет была создана ещё одна карикатурно-символическая обложки в виде красно-белого круга с ломаным крестом и названием альбома.

Состав

Действующий состав 
 Александр Дронов — клавишные (1989—1995, 2000—2002, с 2007)

Бывшие участники 
 Алексей Подгорнов — гитара (1989—1990)
 Сергей Савин — гитара (1989—1995)
 Василий Дронов — бас (1989—1995, 2000—2002, 2007—2009)
 Максим Удалов — барабаны (1989—1995)
 Ольга Лебедева — вокал (1989—1990)
 Андрей Семёнов — гитара (1991—1992) †
 Анна (Алла) Закирова — вокал (1991)
 Павел Некрасов — вокал (1993—1995) †
 Леонид Фомин — гитара (1993—1995, 2000—2002)
 Кирилл Немоляев — вокал (2000—2002)
 Тони Шендер — барабаны (2000—2002)
 Николай Быков — барабаны (2002)
 Виктор Зуев — вокал (2007—2008)
 Дмитрий Васильев — гитара (2007—2010)
 Кирилл «Mr.Dudu» Качанов — барабаны (2007—2008)
 Петр Ившин — барабаны (2009)
 Софья Райкова — вокал (2009—2010)
 Павел Лохнин — барабаны (2010)
 Илья Бодров — бас (2010)
 Игорь Лобанов — вокал (2016)

Дискография

«Валькирия взлетает» (1990) 
Участники записи:
 Ольга Лебедева — вокал;
 Сергей Савин — гитара;
 Василий Дронов — бас;
 Александр Дронов — клавишные;
 Максим Удалов — барабаны.

Треклист:
 Спектакль;
 Вороньё;
Бал повешенных;
 Валькирия;
 Точка отсчёта.

«Valkyria» (1994) 
 Павел Некрасов — вокал;
 Сергей Савин — гитара;
 Леонид Фомин — гитара;
 Василий Дронов — бас;
 Александр Дронов — клавишные;
 Максим Удалов — барабаны.

Треклист:
 Introduction;
 Ravens;
 Mystical Mass;
 Gala Drama;
 Fear of the Night (Beast);
 Scream from Hell;
 In the Heart of Darkness;
 Valkyria;
 The Hangman's Dance.

«Думать о тебе» (2001) 
 Кирилл Немоляев — вокал;
 Леонид Фомин — гитара;
 Василий Дронов — бас;
 Александр Дронов — клавишные;
 Тони Шендер — барабаны

Треклист:
 Ты рядом;
 Ты внутри меня;
 Твой голос;
 Снова буду твой;
 Слежу за тобой;
 Если ты захочешь;
 Плоть твоя станет моей;
 Ты сказала, что не сможешь жить так долго;
 Думать о тебе.

«Mystical Mass» (2005) 
 Павел Некрасов — вокал;
 Сергей Савин — гитара;
 Леонид Фомин — гитара;
 Василий Дронов — бас;
 Александр Дронов — клавишные;
 Максим Удалов — барабаны.

Треклист:
 Introduction;
 Fear of the Night (Beast);
 Scream from Hell;
 In the Heart of Darkness;
 Ravens;
 Mystical Mass;
 Gala Drama;
 Valkyria;
 The Hanged Men Dance;
 Drunk nach Osten;
 Mystical Mass (E-nat Version);
 Scream from Hell (Summerville Version).

«Пополни ряды» (2008) 
 Виктор Зуев — вокал;
 Дмитрий Васильев — гитара;
 Василий Дронов — бас;
 Александр Дронов — клавишные;
 Дуду — барабаны.

Треклист:
 Психатака;
 Открой мне;
 Загляни;
 Пополни ряды;
 Делай себя;
 Небо моё;
 Потрогай жизнь;
 Их нет;
 Кризис;
 Великий поток;
 Кольцевая;
 Абсолютный ноль.

«Энтеософия» (2016) 
 Игорь Лобанов — вокал;
 Александр Дронов — клавишные, инструменты.
Треклист:
 Энтеософия.

Примечания

Литература

Ссылки 
Интервью
 Интервью журналу Dark City № 40, 2007 год, стр. 50
 Интервью журналу Dark City № 7, 2002 год, стр. 19
 Интервью с Александром Дроновым и Кириллом Немоляевым журналу Dark City № 5, 2001 год, стр. 5
 Интервью журналу Rock City № 6, 1993 год, стр. 31
 Интервью журналу Rock City № 4, 1992 год, стр. 39
 Интервью журналу Rock City № 3, 1992 год, стр. 32

Рецензии
 Рецензия на альбом «Пополни ряды» в журнале Dark City № 44, 2008 год 
 Рецензия на альбом «Пополни ряды» в журнале Rockcor № 76, 2008 год 
 Рецензия на альбом «Думать о тебе» в журнале Dark City № 7, 2002 год 

Прогрессив-метал-группы России
Трэш-метал-группы России
Индастриал-метал-группы России